Cannet bzw. Le Cannet steht für:

 Cannet, ehemalige französische Gemeinde im Département Gers
 Le Cannet, französische Stadt im Département Alpes-Maritimes
 Le Cannet-des-Maures, französische Gemeinde im Département Var
 Kanton Le Cannet, französischer Wahlkreis im Département Alpes-Maritimes

Siehe auch:
 Canet